La liste des gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick recense tous les gouvernements locaux de la province canadienne du Nouveau-Brunswick. Ces gouvernements locaux, divisés en municipalités, municipalités régionales et communautés rurales, constituent en fait des entités territoriales relevant du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Les municipalités sont à leur tour subdivisés en villages, villes et cités.

Le Nouveau-Brunswick est la  province en nombre d'habitants au Canada avec  et la troisième plus petite en superficie avec  km² ( miles carrés). Le Nouveau-Brunswick comprend 104 gouvernements locaux couvrant seulement 9,8 % du territoire de la province, mais comportant 68,9 % de la population.

Les gouvernements locaux au Nouveau-Brunswick sont incorporés d'après la Loi sur la gouvernance locale, qui prévoit notamment les caractéristiques de chaque type de gouvernement local (municipalité, municipalité régionale et communauté rurale) et sous-type de municipalité (village, ville et cité). Les gouvernements locaux sont dirigés par des conseils élus et sont responsables de fournir des services en liens avec l'administration civile, l'utilisation du territoire, les mesures d'urgences, la sécurité publique, la voirie et la collecte des déchets. Le Nouveau-Brunswick comporte 8 cités, 26 villes, 61 villages, 1 municipalité régionale et 8 communautés rurales. 

En 1785, Saint-Jean devient la première communauté de ce qui deviendra le Canada à être incorporée à titre de cité. Moncton est la municipalité la plus populeuse du Nouveau-Brunswick avec  et Saint-Jean est la municipalité avec l'aire urbaine municipale la plus vaste avec  ( carrés). Approximativement un tiers de la population du Nouveau-Brunswick ne vit pas dans une municipalité, mais plutôt dans un district de services locaux qui sont des municipalités non incorporées, administrées par le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux et n'ont pas de conseil municipal.

La nouvelle réforme municipale, en vigueur depuis le , fait passer le nombre de gouvernements locaux à 77 et supprime les 238 districts de services locaux pour les remplacer par 12 districts ruraux.

Liste des entités municipales 
Le tableau suivant répertorie les entités municipales de la province depuis l'entrée en vigueur de la réforme de l'organisation municipale, le .

Cliquez sur le triangle double au sommet d'une colonne pour classer le tableau selon cette colonne.

Liste des anciens gouvernements locaux (jusqu'au 31 décembre 2022) 

Cliquez sur le triangle double au sommet d'une colonne pour classer le tableau selon cette colonne.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Gouvernance locale au Nouveau-Brunswick

Gouvernance locale au Nouveau-Brunswick
Nouveau-Brunswick